Josef Munzinger (1791-1855) – politico svizzero
 Werner Munzinger (1832-1875) – esploratore e diplomatico svizzero